Suspensió de pagaments, situació en què un pagador no pot pagar la totalitat dels deutes que té amb els seus creditors 
 Suspensió (música) 
 Suspensió (mescla), mescla heterogènia formada per un sòlid que es dispersa en un medi líquid
 Suspensió (automoció), conjunt d'elements que esmorteeixen les irregularitats de la calçada
 Suspensió de la pena, cessament de l'aplicació d'una pena a una persona que ha estat condemnada per un delicte